Modo har flere betydninger:

MODO Hockey – en svensk hockeyklub
Modo (Motormus fra Mars) – en af de tre hovedpersoner fra tegneserien Motormus fra Mars.